Das QTerminals Qatar Classic 2022 fand vom 4. bis 10. September 2022 im Khalifa International Tennis and Squash Complex in Doha, Katar, statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2022/23 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Sieger aus dem Vorjahr war Diego Elías. Er schied im Viertelfinale gegen Tarek Momen aus, der wiederum im Halbfinale an Victor Crouin scheiterte. Crouin erreichte damit sein erstes Finale eines Platinum-Turniers, hatte im Finale aber schließlich gegen Mohamed Elshorbagy das Nachsehen, der das Endspiel mit 11:4, 11:6, 7:11 und 11:8 gewann. Für Elshorbagy war es der vierte Titelerfolg beim Qatar Classic.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 48 Spielern. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Syed Azlan Amjad und Abdulrahman Al-Malki jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 187.500 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour 2022/23